Patching ist der Familienname folgender Personen:

 George Patching (1886–1944), südafrikanischer Sprinter
 Julius Patching (1917–2009), australischer Olympia-Offizieller und Unternehmer

Siehe auch:

 Patch